Slide Away – singolo dei Verve del 1993
 Slide Away – singolo di Miley Cyrus del 2019